Soli (en llatí Soli, en grec antic Σόλοι) era una important ciutat de la costa de Cilícia entre les desembocadures dels rius Lamos i Piramos, de cadascun dels quals, segons Estrabó, es trobava a 500 estadis de distància, i a la riba del petit riu Liparis.

La ciutat la van fundar colons d'Argos i de la ciutat de Lindos a Rodes, segons Estrabó i Pomponi Mela, i ja l'esmenta Xenofont com a ciutat costanera de Cilícia.

Alexandre el Gran, que la va considerar una ciutat rica, li va imposar un fort tribut (200 talents) per la fidelitat dels seus habitants al rei de Pèrsia, tot i ser d'origen grecs, diu Flavi Arrià. La llengua grega de Soli estava molt deformada per la influència de les llengües del país i per la barreja dels grecs amb els nadius, i es va originar la paraula "solecisme" (σολοικισμός), per indicar casos generals en que es trenquen les regles de la sintaxi, no les de la morfologia. Alguns autors atribueixen el nom de solecisme a la ciutat de Soli a Xipre.

Tigranes II d'Armènia, en el curs de les Guerres Mitridàtiques cap a l'any 78 o 77 aC, la va atacar i la va destruir i va deportar als seus habitants a la seva nova capital Tigranocerta, segons Dió Cassi i Estrabó. Gneu Pompeu la va restaurar i la va repoblar amb els pirates que havia capturat a la zona i la va rebatejar Pompeiopolis (Πομπηϊούπολις), diuen Plutarc i Apià, nom que no va arrelar.

Hi van néixer el filòsof Crisip i els poetes Filemó el Vell (Φιλήμων) i Arat (Ἄρατος), i es creia que aquest darrer hi estava enterrat en un turó proper a la ciutat.

Queden restes de certa importància de l'antiga ciutat vora Mezitli, un districte de la gran Mersin a Turquia.

Referències 

Ciutats de Cilícia